ORP Sokół ist der Name mehrerer polnischer Schiffe der Polnischen Marine. ORP (Okręt Rzeczypospolitej Polskiej – Kriegsschiff der Republik Polen) ist der Namenspräfix polnischer Schiffe und Sokół bedeutet in der polnischen Sprache Falke.

Schiffe mit dem Namen ORP Sokół 

 ORP Sokół (N97) war ein U-Boot der britischen Ursula-Klasse, wurde 1941 durch die polnische Marine in Dienst gestellt und 1948 stillgelegt.
 ORP Sokół (1964) war ein U-Boot der sowjetischen Whiskey-Klasse, wurde 1964 durch die polnische Marine in Dienst gestellt und 1987 stillgelegt.
 ORP Sokół (2002) ist ein U-Boot der von Norwegen übernommenen Kobben-Klasse, wurde 1967 gebaut und 2002 von Polen übernommen.

 Ein polnischer Schlepper trug zwischen 1920 und 1957 ebenfalls diesen Namen.

Siehe auch 

 Liste polnischer U-Boot-Klassen

Schiffsname der polnischen Marine
Militärschiffspräfix